Alexandru Vlahuță se poate referi la:
 Persoane:
 Alexandru Vlahuță- scriitor
 Localități din România:
 Alexandru Vlahuță, Vaslui, reședința comunei cu același nume
 Alexandru Vlahuță, Vrancea